Mane oder Mané steht für:

 Mané (Burkina Faso), ein Departement und eine dasselbe Gebiet umfassende Gemeinde in Burkina Faso
 Mane (Alpes-de-Haute-Provence), eine Gemeinde in Frankreich, im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Mane (Haute-Garonne), eine Gemeinde in Frankreich, im Département Haute-Garonne
 Mane (Einheit), ungarisches Gewichtsmaß
 Präfix bretonischer Megalithanlagen z. B. Mané Groh
 Mane Skerry, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Mané ist der Rufname folgender Personen:

 José Manuel Esnal (* 1950), spanischer Fußballtrainer
 José Manuel Jiménez Ortiz (* 1981), spanischer Fußballspieler

Mané oder Mane ist der Familienname folgender Personen:

 Ansumané Mané (1940–2000), guinea-bissauischer Politiker, Staatschef von Guinea-Bissau
 Carlos Mané (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Emmanuel Mané-Katz (1894–1962), französischer Maler
 Gucci Mane (* 1980), US-amerikanischer Rapper
 Malick Mane (* 1988), senegalesischer Fußballspieler
 Moia Mané (* 1987), guinea-bissauischer Fußballspieler
 Ousmane Mané (* 1990), senegalesischer Fußballspieler
 Regina Mañe Ela (1954–2015), Politikerin in Äquatorialguinea
 Ricardo Mañé (1948–1995), uruguayischer Mathematiker
 Sadio Mané (* 1992), senegalesischer Fußballspieler
 Samba Lamine Mané, guinea-bissauischer Politiker
 Tyler Mane (* 1966), kanadischer Schauspieler und Wrestler

Siehe auch:

 Manne
 Mahne